Osterschau ist ein deutscher Ortsname:
 Osterschau (Dörphof), Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Osterschau, bis 1938 Januschkau, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Januszkowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen